Бромид дисвинца-калия — неорганическое соединение,
двойная соль калия, свинца и бромистоводородной кислоты с формулой KPbBr,
кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Сплавление бромидов свинца и калия или выпаривание их растворов:

Физические свойства 
Бромид дисвинца-калия образует кристаллы, структура которых зависит от способа получения:
 из водных растворов выпадают кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/mcm, параметры ячейки a = 0,814 нм, c = 1,41 нм, Z = 4;
 из расплава образуются кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа P 2/c, параметры ячейки a = 0,9264 нм, b = 0,8380 нм, c = 1,3063 нм, β = 90,06°, Z = 4 .

Растворяется в воде.

Другие соединения 
 Известен бромид свинца(IV)-дикалия состава KPbBr.

Применение 
 Кристаллы, легированные редкоземельными элементами, используются как рабочие тела инфракрасных лазеров.

Литература

Примечания 

Галогениды калия
Бромиды
Двойные соли
Соли свинца